Понсе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70417.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 10 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Дюржон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 278 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 199 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 157 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 157 активных жителей работали 151 человек (79 мужчин и 72 женщины), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 42 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона